Чиккарелли () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Чиккарелли, Арканджело Мария — доминиканец, назначен архиепископом Удженто (Архиепархия Ланчано-Ортона)
 Чиккарелли, Джо — американский инженер, продюсер.
 Чиккарелли, Майкл (1996) — канадский сноубордист, выступающий в акробатических дисциплинах.

См. также 
 Сиссарелли, Дино